Stankevičius ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet von Stankus.

Weibliche Formen 
 Stankevičiūtė (ledig)
 Stankevičienė (verheiratet)

Namensträger 

 Česlovas Vytautas Stankevičius  (* 1937), Politiker, Verteidigungsminister, Botschafter
 Joseph Stankevicius (* 1978), kanadischer Ruderer
 Laurynas Mindaugas Stankevičius (1935–2017),  Politiker und Ministerpräsident, Minister
 Marius Stankevičius (* 1981),  Fußballspieler
 Medardas Stankevičius (* 2000), litauischer Tischtennisspieler
 Patrikas Stankevičius (* 1999), litauischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Rimantas Stankevičius (1944–1990),  Militärpilot
 Simonas Stankevičius (* 1995),  Fußballspieler

Familienname
Litauischer Personenname